Grégoire Barrère (Charenton-le-Pont, 16 de febrer de 1994) és un tennista professional francès. La majoria de la seva carrera s'ha desenvolupat en els circuits Challenger i ITF.

Referències

Enllaços externs 

 
 

Tennistes francesos
Persones de Créteil
Esportistes de l'Illa de França
Naixements del 1994